Rimava může být:

 Rimava (řeka), řeka na jihu Slovenska
 Rimava (region), slovenský mikroregion 
 Rimava (internetové noviny), internetové noviny
 Rimava (cykloklub), slovenský cykloklub
 Rimava (odrůda révy vinné)